Rouyer ist der Familienname folgender Personen:

 Edgard Rouyer (1893–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Eugène Rouyer (1827–1901), französischer Architekt 
 Henri Rouyer (1928–2010), Schweizer Maler, Lithograf und Kupferstecher
 Marie François Rouyer (1765–1824), französischer General 
 Olivier Rouyer (* 1955), französischer Fußballspieler und Fußballtrainer